Rosario ima više značenja:
 Rosario
 Rosario, Chieti
 Rosario, Cosenza
 Rosario, Ferrara
 Rosario, Mantua